

Geografia
Rollins – CDP del Montana

Persone
 Brianna Rollins (1991) – ostacolista statunitense
 Edward A. Rollins (1828-1885) – politico statunitense
 Henry Rollins (1961) – cantante, compositore, attore, scrittore, editore, attivista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense
 Howard Rollins (1950-1996) – attore statunitense
 Kenny Rollins (1923-2012) – cestista statunitense
 Jack Rollins (1915-2015) – produttore cinematografico e scenografo statunitense
 James Rollins (1961) – scrittore statunitense
 Phil Rollins (1934-2021) – cestista statunitense, fratello di Kenny
 Quinten Rollins (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 Rose Rollins (1978) – attrice e modella statunitense
 Seth Rollins (1986) – wrestler e attore statunitense
 Sonny Rollins (1930) – sassofonista e compositore statunitense
 Tree Rollins (1955) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense